Чампават:

 Чампават — город в Индии, штат Уттаракханд.
 Чампават (округ) — округ на севере Индии, штат Уттаракханд.

См. также 
 Чампаватская тигрица